Fellowes steht für:

 Fellowes, Inc., US-amerikanischer Büromaschinenhersteller

Fellowes ist der Familienname folgender Personen:
 Ailwyn Fellowes, 1. Baron Ailwyn (1855–1924), britischer Politiker und Peer
 Daisy Fellowes (1890–1962), französische Schriftstellerin
 Edmund Fellowes (E.H. Fellowes; 1870–1951), britischer Musikwissenschaftler
 Julian Fellowes (* 1949), britischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Robert Fellowes, Baron Fellowes (* 1941), britischer Politiker und Unternehmer

Siehe auch:
 Fellow (Begriffsklärung)
 Fellows